Il doppio del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Harel Levy e Jim Thomas che hanno battuto in finale Matthias Bachinger e Daniel Brands 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Harel Levy /  Jim Thomas (Campioni)
 Brian Dabul /  Máximo González (semifinali)

 Hugo Armando /  Diego Junqueira (quarti di finale)
 Alessandro Motti /  Andrea Stoppini (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2008